Dezentrale Produktion, auch als verteilte Produktion, verteilte Fertigung, Cloud-Produktion und lokale Fertigung, seltener Internet of Production, bekannt, ist eine Form der dezentralen Fertigung, die von Unternehmen unter Verwendung eines Netzwerks geografisch verteilter Fertigungsstätten praktiziert wird, die mithilfe der Informationstechnologie koordiniert werden. Es kann sich auch auf die lokale Herstellung über das historische Modell der Heimindustrie oder auf die Herstellung in den Häusern der Verbraucher beziehen.

Verbraucher 
Innerhalb der „Maker-Bewegung“ und der DIY-Kultur wird die Produktion in kleinem Maßstab durch Verbraucher, die häufig Peer-to-Peer-Ressourcen verwenden, als verteilte Fertigung bezeichnet. Verbraucher laden digitale Designs von einer Open-Design-Repository-Website wie z. B. Thingiverse herunter und produzieren ein Produkt zu geringen Kosten über ein verteiltes Netzwerk von 3D-Dienstleister oder zu Hause mit einem Open-Source-3D-Drucker.

Unternehmen 
Das Hauptmerkmal der verteilten Fertigung ist die Fähigkeit, die Fertigung an geografisch verteilten Standorten durchzuführen. Beispielsweise könnten die Versandkosten minimiert werden, wenn Produkte geografisch in der Nähe ihrer beabsichtigten Märkte hergestellt werden. Außerdem können Produkte, die in einer Reihe kleiner separaten Produktionen hergestellt werden, mit Details versehen werden, die an den individuellen oder regionalen Geschmack angepasst sind.

Die Herstellung von Komponenten an verschiedenen physischen Standorten und die anschließende Zusammenführung für eine Endmontage des Produkts wird ebenfalls als eine Form der verteilten Fertigung angesehen. Digitale Netzwerke in Kombination mit additiver Fertigung ermöglichen Unternehmen eine dezentrale und geografisch unabhängige verteilte Produktion (Cloud Manufacturing).

Sozialer Wandel 
Einige Autoren machen auf die Verbindung von Commons-basierter Peer-Produktion mit verteilten Fertigungstechniken aufmerksam, beispielsweise in Form von Open-Source-Hardware.

Neben der individuellen persönlichen Fertigung wird erwartet, dass sich aus der Entwicklung lokaler Produktionswirtschaften soziale und wirtschaftliche Vorteile ergeben. Insbesondere der humanitäre Sektor und der Entwicklungssektor interessieren sich zunehmend dafür, wie verteilte Fertigung die Herausforderungen der Lieferkette bei der Verteilung auf der letzten Meile bewältigen kann.

Einzelnachweise 

Produktion
Produktionsorganisation